'COTORRA MUSIC GROUP, LLC' Es una compañía de distribución, edición y comercialización musical. Con sede en República Dominicana, oficinas en El Seibo y Estados Unidos, Orlando (Florida). Cotorra Music Group, LLC - Ofrece a cientos de sellos discográficos nuevos y establecidos, managers y artistas independientes una distribución digital global de música en 220 tiendas y plataformas de Streaming.

Historia  

La empresa “Cotorra Music Group, LLC” Estaba fundada en el año 2019, se ha posicionado en el mercado musical de países como República Dominicana, España, Venezuela, Colombia.

Artistas  

Entre Los intérpretes: Con los que ha trabajado se encuentran: El Completo RD, Anonimo Gerald, Asther The Producer, Bavarotty , El Super Nuevo, El Bra 3.57, Browell, El Seite Mill, El Blonky RD, Popeye Records, La Perversa, El Maestro Chimby.

Lanzamientos  

2019    

 Una Mala Remix – El Completo RD, Chimbala (50 Millones de Streaming) Disco de Oro, Disco de Platinium, Disco de Multi Platinium Certificado en España.

 Culote - El Completo RD.

2020  

 Me Gustas – El Completo RD, La Nueva Escuela.

 Los Cuernos - El Completo RD, El Super Nuevo.

 Una Loca - El Completo RD, Danny Romero.

 Los Chismosos - El Completo RD.

 Pasto - El Completo RD.

2021   

 Como Nunca – Browell.

 Baila Conmigo – Browell.

 Elizabeth – El Completo RD, Jose Manuel El Sultan.

 Anoche – El Completo RD, Gotay, Bavarotty.

 Romo – El Super Nuevo.
  
 Una Como Tu – El Bra 3.57, Yomel El Meloso.

2022     

 Tiguere Demonio – El Bra 3.57.

 Blim Blim Blam Blam – El Completo RD.

 Me Desprogramas Remix – El Completo RD, Alex B.

 Un Polvo – El Completo RD, El Siete Mill.

ALBUM  

 El Rey DEL Trap Romantico –  El Bra 3.57.

 Global –  El Bra 3.57.

 En Vivo 2021 – Rikar2nes.

Referencias  

 

 https://www.promusicae.es/descarga-anual/top-100-canciones-2020-n215/

 https://cotorramusicgrup.com/biografia-el-completo-rd/

Enlaces externos  

 

 

Compañías Discográficas Fundadas en 2019